Gyda (Noorwegen), echtgenote van Harald I, koning van Noorwegen van 880 tot 931
 Gyda (plaats), een plaats en zeehaven in het oosten van het district Tazovski binnen de Russische autonome okroeg Jamalië
 Gyda (rivier), een riviertje in het noorden van het West-Siberisch Laagland, in de Russische autonome okroeg Jamalië
 Gyda (schiereiland), waar die rivier over stroomt